Такмичења у мушком рукомету на Олимпијским играма у Сиднеју 2000. одржана су у периоду од 16. септембра до 30. септембра када је одиграна финална утакмица. 

Учествовало је 12 репрезентација подељених у две групе по шест екипа. У групама се играло по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Прве 4 екипе из сваке групе ушле су у четвртфинале, у којем су се састали: првопласирани из једне са четвртопласираним из друге групе а другопласирани са трећепласираним. Поражени су играли за пласман од 5 до 8 места а победници за пласман од првог до четвртог места по куп систему (елиминацијом).
Екипе које су заузеле шесто (последње место) у својим групама играле су меч за једанаесто место а петопласиране за девето место.

Група А

Табела групе А 

 Напомена:Када екипе имају једнак број бодова пласман одлучује међусобни сусрет, па гол-разлика, а ако је и то једнако, бољи је онај који је укупно дао више голова. 
 Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б

Табела групе Б

Четвртфинале

од петог до осмог места

Полуфинале

Финални мечеви

Коначан пласман

Састави екипа победника

Најбољи тим турнира 
 Петер Генцел  - голман 
 Рафаел Гихоса  - лево крило
 Драган Шкрбић  СР Југославија - пивот
 Лав Вороњин  - десно крило
 Стефан Лефгрен  - леви бек
 Талант Дујшебајев  - средњи бек
 Пек Вон-Чул  - десни бек

Види још 
 Рукомет на Олимпијским играма
 Рукомет за жене на олимпијским играма 2000.

Спортови на Летњим олимпијским играма 2000.
Рукомет на Летњим олимпијским играма